Зміїв — місто районного значення в Харківській області, адміністративний центр Зміївського району.
 Зміїв — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Зміїв.